Sauerwald steht für:

 Sauerwald (Gemeinde Arriach), Ortschaft von Arriach, Bezirk Villach-Land, Kärnten

Sauerwald ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Sauerwald (1894–1979), deutscher Chemiker
 Johanna Sauerwald (1883–1972), deutsche Malerin, siehe Johanna Magerfleisch
 Katja Sauerwald, finnische Squashspielerin

Siehe auch:
 Sauerwalde, Landgemeinde in Lengwethen, Kreis Ragnit, Ostpreußen